Starr Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Starr Township (Kansas)
 Starr Township (Ohio)
 Starr Township (Oklahoma)
 Starr Township (South Dakota)